Моринский:

 Моринский, Владимир Александрович — священник, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых.
 Моринский сельсовет — сельский Совет на территории Ивьевского района Гродненской области Республики Беларусь.